Cet article recense les membres de l'Académie des sciences de France.

Notes et références 

Académie des sciences (France)